Hart pode referir-se a:

Localidades
Hart (Michigan)
Hart (Texas)
Lake Hart, na Flórida

Outros
Hart Racing

Desambiguações de topônimos